The Big Steal (1949), een film van Don Siegel
The Big Steal (1990), een film van Nadia Tass